Асадабад:

Афганистан 
 Асадабад — город в Афганистане, в провинции Кунар.
 Асадабад — район в составе афганской провинции Кунар.

Иран 
 Асадабад — город в Иране, в провинции Хамадан.
 Асадабад — шахрестан в составе иранской провинции Хамадан.